Kratos (Cratos) (Grieks: Κρατος, Latijn: Cratus) is een Griekse god, de personificatie van sterkte en kracht. 

Hij was de zoon van de Titaan Pallas en de nimf Styx en de broer van Zelus, Bia en Nikè. Hij en zijn bloedverwanten waren allemaal metgezellen van Zeus.

Stamboom

God of War 
Kratos is ook een bekend hoofdpersonage van de computerspelserie God of War, waarin hij de complete Griekse mythologie afgaat en zowel tegen Titanen als tegen de goden zelf vecht.

Griekse personificatie